Dózsa István (1895–?) színész
 Dózsa István (1916–2000) állatorvos